Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2015 fand vom 28. Juli bis 2. August 2015 in Klagenfurt am Wörthersee statt. Die deutsche Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gewann das Finale gegen die Russinnen Jewgenija Nikolajewna Ukolowa und Jekaterina Wladimirowna Birlowa. Den dritten Platz belegten die Polinnen Kinga Kołosińska und Monika Brzostek. Die Viertplatzierten Natália Dubovcová und Dominika Nestarcová hatten im Achtelfinale die niederländischen Titelverteidiger Madelein Meppelink und Marleen van Iersel besiegt. Bei den Männern setzten sich die Letten Aleksandrs Samoilovs und Jānis Šmēdiņš im Endspiel gegen die Italiener Alex Ranghieri und Adrian Carambula durch. Letztere hatten in einem italienischen Achtelfinal-Duell die Titelverteidiger Paolo Nicolai und Daniele Lupo besiegt. Das niederländische Spiel um den dritten Platz gewannen Reinder Nummerdor und Christiaan Varenhorst gegen Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen. Deutschland war mit jeweils vier Männer- und Frauenduos vertreten, Gastgeber Österreich trat ebenfalls mit acht Teams an und für die Schweiz spielten vier weibliche und zwei männliche Duos.

Modus 
Bei den Frauen und den Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. In acht Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die drei besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die KO-Runde, wobei die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert waren. Im einfachen „K.-o.-System“ geht es weiter bis zum Finale. Für Männer und Frauen waren jeweils 100.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben.

Die Vorrundenspiele fanden vom 28. bis 30./31. Juli statt. Anschließend folgten drei KO-Runden und die Halbfinals. Das Endspiel der Frauen wurde am 1. August ausgetragen, das Finale der Männer einen Tag später.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele 

Karla Borger litt an einer Blockade des Hüftgelenks, die sie sich beim vorherigen Grand Prix in Yokohama zugezogen hatte. Daher konnte sie mit Britta Büthe nicht mehr zum letzten Vorrundenspiel antreten. Die Europameisterschaft war damit für das deutsche Duo vorzeitig beendet. Zuvor hatten die Russinnen Syrzewa / Prokopjewa das zweite Vorrundenspiel kampflos abgegeben.

KO-Runde

Spielplan Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Weblinks 
 Informationen bei der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Klagenfurt am Wörthersee
Europameisterschaft 2015